Ober Kunzendorf bezeichnet:

* Ober Kunzendorf, heute der Ortsteil Kalinowice Górne der Gemeinde Ziębice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Ober Kunzendorf, heute der Ortsteil Kujakowice Górne der Gemeinde Kluczbork, Woiwodschaft Opole, Polen